Miroslav Gojanović, hrvaški hokejist , * 20. april 1949, Zagreb.

Gojanović je bil dolgoletni član kluba KHL Medveščak, igral je tudi za HK Olimpija. Za jugoslovansko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1968 v Grenoblu in 1976 v Innsbrucku, skupno je na olimpijskih igrah dosegel po en gol in podajo na desetih tekmah. Gojanović in Boris Renaud sta kot edina hrvaška hokejista nastopila na olimpijskih igrah v jugoslovanski reprezentanci.

Pregled kariere

|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 64/65
|
| 28
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 65/66
|
| 25
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 66/67
|
| 27
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 67/68
|
| 33
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 68
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 68/69
|
| 35
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 69/70
|
| 27
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 74
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 76
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |185
| bgcolor="#7FFF00" |122
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Zunanje povezave 
 

Hrvaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Olimpija